System F ist:
 ein Pseudonym des niederländischen DJs Ferry Corsten
 der polymorph getypte Lambda-Kalkül, eine formale Sprache, mit der Programmiersprachen untersucht werden